Plancy peut désigner :

Patronymie 
 Maison de Plancy, maison noble champenoise du  au  ;
 Miles de Plancy (?-1174) : noble du royaume de Jérusalem originaire de Champagne ;
 Jacques Collin de Plancy (1793/1794-1881) : écrivain français ;
 Charles Godard d'Aucour de Plancy (1809-1890) : homme politique français ;
 Auguste Godard d'Aucour de Plancy (1815-1904) : homme politique français et frère du précédent.
 Adrien Godard d'Aucour de Plancy (1778-1855), préfet du Premier Empire, de la première Restauration et aux Cent-Jours, père de Charles et d'Auguste

Toponymie 
 Plancy-l'Abbaye : commune française située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne ;
 Communauté de communes de Plancy-l'Abbaye : ancienne structure intercommunale française, située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.
Le château de Plancy.